Fabián González può riferirsi a:
Fabián González, calciatore colombiano
Fabián González, ginnasta spagnolo
Fabián González, motociclista argentino